La Canaille peut désigner :
La Canaille, un chant révolutionnaire de 1865
La Canaille, un groupe de rap français.
La Canaille, une bière blanche de la Brasserie Grain d'Orge, en Belgique.